Чугуш:

 Чугуш — горная вершина в западной части Большого Кавказа.
 Чугуш — река в России, протекает в Оренбургской области и Республике Башкортостан.